Kerkkonen är ett finskt efternamn som burits av bland andra:
Gunvor Kerkkonen (1903–2002), historiker
Kaarlo Kerkkonen (1869–1928), präst
Martti Kerkkonen (1905–1990), historiker
Veikko Kerkkonen (1901–1984), historiker

Finska efternamn